Округ Хаскелл () расположен в США, штате Техас. На 2000 год численность населения составляла  человека. По оценке Бюро переписи населения США в 2009 году население округа составляло  человека. Окружным центром является город Хаскелл.

История 
Округ Хаскелл был сформирован в 1858 году.

География 
По данными Бюро переписи населения США, площадь округа Хаскелл составляет 2338 км².

Основные шоссе 
  Шоссе 277
  Шоссе 380
  Автострада 6
  Автострада 222

Соседние округа 
 Нокс  (север)
 Трокмортон  (восток)
 Шеклфорд  (юго-восток)
 Джонс  (юг)
 Стоунуолл  (запад)

Демография 
По данным переписи населения 2000 года в округе проживало  жителя. Среди них 21,7 % составляли дети до 18 лет, 24,7 % люди возрастом более 65 лет. 52,8 % населения составляли женщины.

Национальный состав был следующим: 93,3 % белых, 4,3 % афроамериканцев, 0,9 % представителей коренных народов, 0,2 % азиатов, 24,5 % латиноамериканцев; 1,3 % населения являлись представителями двух или более рас.

Средний доход на душу населения в округе составлял 14 918 долларов. 22,2 % населения имело доход ниже прожиточного минимума. Средний доход на домохозяйство составлял 32 817 долларов.

Также 71,1 % взрослого населения имело законченное среднее образование, а 14,4 % имело высшее образование.

Примечания 

Округа Техаса